Стре́петово (до 1948 года Джалаи́р-Чоты́; , ) — село в Нижнегорском районе Республики Крым, административно входит в состав Дрофинского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Дрофинского сельского совета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 
 1989 год — 461 чел.
 2001 год — 667 чел.
 2009 год — 580 чел.
 2014 год — 491 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Стрепетово числится 8 улиц; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 64,1 гектара на которой, в 176 дворах, проживало 580 человек. Стрепетово связано автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

География 
Стрепетово — село на юге района, на северной окраине Внешней гряды Крымских гор, у границы с Белогорским районом, высота центра села над уровнем моря — 64 м. Ближайшие сёла: Ястребки в 2,8 км на северо-запад, Дрофино в 0,7 км на север, Жемчужина в 2,8 км на восток и Пены в 2,8 км на юго-восток. Расстояние до райцентра — около 25 километров (по шоссе), там же ближайшая железнодорожная станция — Нижнегорская (на линии Джанкой — Феодосия). Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  Дрофино — Стрепетово от шоссе  Октябрьское — Садовое (по украинской классификации — ).

История 
Впервые в доступных источниках селение, как хутор Джалаир-Чату, на территории Сейтлерского района, обозначено на карте 1936 года.

После освобождения Крыма от фашистов, 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма» и в сентябре 1944 года в район приехали первые новоселы (320 семей) из Тамбовской области, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. С 25 июня 1946 года Джелаир-Чату в составе Крымской области РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года Джелаир-Чату переименовали в Стрепетово. Время включения в Садовый сельсовет пока не установлено: на 15 июня 1960 года село уже числилось в его составе. В период с 1 января по 1 июня 1977 года Стрепетово включено в состав Дрофинского сельсовета. По данным переписи 1989 года в селе проживал 461 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
  Нижнегорский район. Карта: старые и новые названия

Населённые пункты Нижнегорского района